Карминьяно-ди-Брента () — коммуна в Италии, располагается в провинции Падуя области Венеция.

Население составляет 7006 человек, плотность населения составляет 500 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 35010. Телефонный код — 049.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Ссылки 
 http://www.comune.carmignano.pd.it/